Карл Хагелин: Хагелин, Карл Васильевич (1860—1955) — нефтепромышленник.
 Хагелин, Карл (род. 1988) — шведский хоккеист.